Челич (, ) — город в северо-восточной части Боснии и Герцеговины, административный центр одноимённой общины Тузланского кантона Федерации Боснии и Герцеговины. Расположен на холмистых и пологих склонах хребта Маевица на шоссе Тузла — Брчко.

Примечания 

Города Федерации Боснии и Герцеговины